Yangping kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangping (ort), Guizhou, 
 Yangping (socken), Chongqing, 
 Yangping Yizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar